Prayidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av Rudolf Albert von Kölliker 1853. Prayidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Prayidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Prayidae